Better Days:
 Better Days — песня OneRepublic (2020).
  — песня Neiked, Мэй Мюллер и Polo G (2021).

См. также 
 Better Dayz — третий посмертный студийный альбом американского рэпера Тупака Шакура (2002).
 Better Day — сорок первый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон (2011).